Niemcy:
 Westfalendamm – dzielnica Dortmundu
 Westfalendamm – ulica w Dortmundzie